«В людях» — автобиографическая повесть Максима Горького.
 «В людях» — советский художественный фильм по мотивам одноимённой повести (1939 год).